Донат Семёнович Саркисов (род. 5 сентября 1924, Москва, СССР — 16 ноября 2000, Россия) — российский и советский учёный , доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, главный учёный секретарь президиума РАМН, лауреат Государственной премии СССР, член КПСС и Российского Общество Психиатров, заместитель председателя Всесоюзного научного общества патологоанатомов.

Отец - С. А. Саркисов (1895-1971) — советский невроморфолог и нейрофизиолог, академик АМН СССР (1948).

Биография 
В 1941 году окончил среднюю школу в Москве, 10 класс заканчивал в Казани, далее был призван в армию и военкоматом направлен в Военно-Морскую медицинскую академию, которую закончил в 1947 году.

Сразу после окончания академии, устроился в Научно-исследовательский морской медицинский интитут научным сотрудником. С 1949 года по 1957 год работал в Военно-Морской медицинской академии на кафедре патологической анатомии сначала в должности прозектора клинического госпиталя, далее младшим преподавателем и преподавателем кафедры. Более 40 лет, с 1958 года заведовал отделом патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского РАМН.

Умер в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 
Д. С. Саркисова интересовался различными проблемами патологии. Учёный - автор 32 книг, 170 научных работ, 18 из них являются монографиями, ответственным редактором редакционного отдела «Патологическая анатомия» БМЭ. Входил в состав редколлегий журналов «Архив патологии», «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Клиническая медицина».

В 1955 году защитил докторскую диссертациюпо теме патогенеза пневмоний. Посмерно ему был выдан диплом с приоритетом от 28 декабря 1991 года.

Награды и звания 
 Лауреат премии Н. И. Пирогова
 Лауреат Госпремии СССР и РФ
Орден Трудового Красного Знамени
Орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»
Орден «Знак Почёта»

Примечания 

Выпускники Военно-медицинской академии
Похороненные на Ваганьковском кладбище